Giorgos Gavriilids (grekiska: Γιώργος Γαβριηλίδης), född 1906 i  Nikaia, död 1982 i Aten, var en grekisk skådespelare.

Roller (i urval)
Kakos dromos (Κακός δρόμος) (1933)
Laterna, ftohia ke garifallo (Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο) (1957)
O leftas (Ο λεφτάς ) (1958)
Enas iros me padoufles (Ένας ήρως με παντούφλες) (1958)
O anthropos tou trenou (Ο άνθρωπος του τρένου) (1958)
Stournata 288 (Στουρνάρα 288) (1959) - Thomas Asimomytis
Enas Elinas sto Parissi (Ένας Έλληνας στο Παρίσι) (1959)
O Ilias tou 16ou (Ο Ηλίας του 16ου) (1959) - Orestis
Lathos ston erota (Λάθος στον έρωτα) (1961)
Otan lipi i gata (Όταν λείπει η γάτα) (1962)
Nomos 4000 (Nόμος 4000) (1962)
Katigoroummenos o eros (Κατηγορούμενος ο έρως) (1962)
Eteria thavmaton (Εταιρεία θαυμάτων) (1962)
O dimos apo ta Trikala (Ο Δήμος από τα Τρίκαλα) (1962)
Polytehnitis ke erimospitis (Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης) (1963)
Epta meres psemmata (Επτά ημέρες ψέματα) (1963)
Enas vlahas me patenda (Ένας βλάκας με πατέντα) (1963)
O eavtoulis mou (Ο εαυτούλης μου) (1964)
Ta didyma (Τα δίδυμα) (1964) - Pelopidas Chatzifrydis
Yie mou, yie mou (Υιέ μου, υιέ μου) (1965)
Koritsia gia filima (Κορίτσια για φίλημα) (1965) - Petros Ramoglou
Iparchei kai filotimo (Υπάρχει και φιλότιμο) (1965)- Kostas
O ftohos ekatommyriouhos (Ο φτωχός εκατομμυριούχο) (1965)
I yineka mou trellathika (Η γυναίκα μου τρελάθηκε) (1966) - Spyros
Fouskothalassies (Φουσκοθαλασσιές) (1966) - Makris
O adelfos mou o trelaras (Ο αδελφός μου ο τρελάρας) (1966)
Mias pendaras niata (Μιας πεντάρας νιάτα) (1964) - Andreas Alafouzos
Enas apentaros leftas (Ένας απένταρος λεφτάς) (1967)
O anakatosouras (Ο ανακατωσούρας) (1967)
O petheropliktos (Ο πεθερόπληκτος) (1968)
O Mnistres tis Pinelopis (Οι Μνηστήρες της Πηνελόπης ) (1968) - Theophilos
Italida ap' ton Kypseli (Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη) (1968)
I pariziana (Η Παριζιάνα ) (1969)
O paramythas (Ο παραμυθάς) (1969)
O komissa tis fabrikas (Η κόμισσα της φάμπρικας) (1969)
O gois (Ο γόης) (1969) - Spyros Veliris
Dyo podia s' ena papoutsi (Δυο πόδια σ' ένα παπούτσι) (1969)
I arhonitssa ki o alitis (Η αρχόντισσα κι ο αλήτης) (1969)
Mia treli, terli sarantara (Μια τρελή, τρελή σαραντάρα) (1970) - Tzortzis Hadjithomas
O aktynitos htypithike (Ο ακτύπητος χτυπήθηκε) (1970)
Mia Ellinida sto haremi (Μια Ελληνίδα στο χαρέμι) (1971)- Periklis Petropoulos
Dyo modernoi glentzedes (Δυο μοντέρνοι γλεντζέδες) (1971) - Alexandros
Pos katantisame, Sotiri (Πώς καταντήσαμε, Σωτήρη) (1972)

Källor
 

Födda 1906
Avlidna 1982
Grekiska skådespelare under 1900-talet
Män